Een fonologisch proces, zie breking (taal)
De breking van lichtstralen door bijvoorbeeld glas, zie lichtbreking
Het omslaan van golven, zie branding